Niewyjaśnione historie – amerykański serial dokumentalny produkcji MorningStar Entertainment i Termite Art Productions obrazujący badania niewyjaśnionych do dziś spraw prowadzone przez różnych naukowców, którzy w pierwszej części odcinków w oparciu o doświadczenia wysnuwają hipotezy rekonstruując prawdopodobny przebieg wydarzeń, zaś w drugiej części odcinków jest odtwarzany jako animowany film 3-D (według scenariusza z pierwszej części). Serial emitowany na kanałach Discovery Channel, Investigation Discovery, a w Polsce na Discovery Channel, Discovery Civilisation i Discovery World. Niektóre odcinki emitowano na Discovery Science, a wojskowo-militarne na Military Channel.

Lista odcinków

Linki zewnętrzne 
 Strona programu

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2002